Валеджо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 214 человек (2008 г.), плотность населения составляет 24 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 27020. Телефонный код — 0384.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/